Фамарь (, Тамар — «финиковая пальма») — еврейское женское имя, принадлежавшее нескольким ветхозаветным персонажам. В русской и кавказской традиции приобрело форму «Тамара».

Библейские персонажи 
 Фамарь — невестка Иуды, зачавшая от него обманом
 Фамарь — дочь Давида и Маахи, была обесчещена своим единокровным братом Амноном ()
 Фамарь — племянница предыдущей, внучка Давида, дочь Авессалома, жена Ровоама, сына Соломона, и мать иудейского царя Авии.

Персоналии 
 Фамарь (Горланова) (?—2016) — схиигуменья, настоятельница Троицкого монастыря в Муроме.
 Фамарь (Марджанова) (1869—1936) — схиигуменья, основательница Серафимо-Знаменского скита.

Библейские имена
Женские имена еврейского происхождения